Oldambt (landstreek), een landstreek in het oosten van de provincie Groningen
 Oldambt (gemeente), een gemeente in deze regio
 Oldambt (waterschap), een voormalig waterschap
 Het Oldambt (molen), een kleine korenmolen in Heiligerlee